Васьковичі — назва окремих родів, населених пунктів та інфраструктурних об'єктів.

 Васьковичі — село, Житомирська область, Коростенський район.
 Васьковичі — зупинний пункт, Південно-Західна залізниця, Коростенська дирекція залізничних перевезень.
 Васьковичі — рід, Волинська губернія, Овруцький повіт.
 Васьковичі — рід черкаських землевласників гербу Васькович.